National Highway 8 steht für:

 National Highway 8 (Indien), Fernstraße in Indien